Амазон може да се односи на:
 Амазон, река у Јужној Америци
 Амазонија, прашума на северу Јужне Америке
Амазон (компанија), америчка интернет компанија